João Pessoa (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 João Pessoa (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba